Улица Ватутина (укр. Вулиця Ватутіна) — улица в Мелитополе. Находится в районе Новый Мелитополь. Начинается от Вишневой улицы примерно в 200 м от железной дороги, заканчивается на Строительной улице.

Полностью состоит из частного сектора. Покрытие грунтовое.

Название 

Улица названа в честь Николая Фёдоровича Ватутина (1901-1944) - участника Великой Отечественной войны, командующего войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов, Героя Советского Союза (посмертно).

История 

29 марта 1957 года на заседании горисполкома было принято решение о наименовании прорезанной улицы в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина.

Галерея

Примечания 

Ватунина